Słowo Una może dotyczyć: 
 Una – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Una – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Una – miasto w Brazylii, w stanie Bahia
 Una – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia
 Una – rzeka w zachodniej Bośni i Hercegowinie i w południowej Chorwacji (Dalmacji), w dorzeczu Dunaju
 (160) Una – planetoida
 Una – imię żeńskie pochodzenia łacińskiego